Velma – termine del dialetto veneziano che indica una porzione di fondale lagunare poco profondo che emerge in particolari condizioni di bassa marea
 Velma – nome proprio di persona femminile, variante del nome Wilma
 Velma – comune della contea di Stephens nell'Oklahoma Stati Uniti d'America
 Velma Dinkley – personaggio della serie animata Scooby-Doo
 Velma – serie animata del 2023, spin-off del franchise di Scooby-Doo, avente per protagonista Velma Dinkley